Línea 56 puede referirse a:

 Línea 56 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 56 de autobuses de Madrid.
 Línea 56 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.